«Вы́живут то́лько любо́вники» () — фэнтезийная драма режиссёра Джима Джармуша, снятая в 2013 году по его собственному сценарию.
Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю».

Мировая премьера фильма состоялась на 66-м Каннском кинофестивале, где он претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». В российский прокат фильм вышел 10 апреля 2014 года.

Сюжет 
Адам (Том Хиддлстон) — талантливый андерграундный музыкант, играет на  гитаре, живёт в мрачном Детройте, одевается в стиле 60-х (так же оборудовав и свою студию) и не выходит днём из дома. Он не в восторге от того, куда катится мир, и подумывает о способах самоубийства. Адам мрачен, он просит своего приятеля Иэна достать ему деревянную пулю из самого плотного дерева.

В тёплом Танжере живёт его загадочная жена Ева (Тильда Суинтон), которая стильно одевается, обожает поэзию и по вечерам разговаривает с Кристофером Марло (Джон Хёрт) (в фильме неоднократно подчёркивается, что именно Марло является истинным автором произведений Шекспира).
Адаму и Еве — много веков, они предпочитают не убивать людей ради свежей крови, а добывать запасы крови в больницах. Также они ненавидят зомби, за то, что те натворили на протяжении веков.
Они общаются по телефону — Ева обеспокоена настроением любимого, и вот летит самолётом в Детройт.

Вскоре к ним в гости из Лос-Анджелеса («город зомби», как говорит Адам) нагрянула младшая сестра Евы — необузданная безбашенная вампирша Ава (Миа Васиковска), которую они оба недолюбливают (ещё свежи воспоминания об их похождениях в Париже 88-летней давности). Ава без стеснения «уговаривает» большую часть запасов крови пары (ведь она «так устала с дороги»), а на другой день все вместе — Адам, Ева, Ава и Иэн — идут в ночной клуб с живой музыкой. Вернувшись домой Ава с Иэном напиваются.
Наутро «с похмелья» Ава «выпивает досуха» Иэна. Происходит скандал, Адам выгоняет Аву.

Адам и Ева растворяют в кислоте труп Иэна и улетают в Танжер, но череда неприятностей, кажется, только начинается: Кристофер Марло умирает, обычный канал доставки безопасной крови утерян. Голодные вампиры выходят на улицы Танжера.

В ролях

Создание 
В августе 2010 года режиссёр объявил, что ряд актёров присоединится к созданию его новой картины и что продюсеры занимаются поиском финансирования. По словам режиссёра, ему понадобилось семь лет, чтобы собрать деньги на реализацию проекта.

Фильм снимался летом 2012 года в течение семи недель в США, Европе и Африке.
«С эмоциональной точки зрения это была самая высокая отдача в моей жизни» — сказал режиссёр на одной из пресс-конференций.

Саундтрек

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 85 % на основании 198 рецензий критиков, со средней оценкой 7,5 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Стоит наблюдать исключительно за актёрскими работами Тома Хиддлстона и Тильды Суинтон».

На сайте Metacritic картина набрала 79 баллов из 100, на основании 41 отзыва, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Журнал Calum Marsh of Slant присудил фильму 3 из 4 звезд.

Джонатан Ромни из Screen International отметил, что это — «самый поэтический фильм Джима Джармуша со времен „Мертвеца“».

Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter назвал фильм «лучшей работой режиссёра за многие годы, возможно, начиная с „Мертвеца“ 1995 года».

Джонатан Хэтфулл из SciFiNow написал: «это лучший фильм Джармуша со времен картины „Пёс-призрак: путь самурая“».

Робби Коллин из The Daily Telegraph присудил фильму 4 из 5 звезд и высоко оценил актёрские работы Суинтон и Хиддлстона.

Тим Гриерсон из Paste отметил, что «Хиддлстон и Суинтон играют своих персонажей не как хипстеры, а скорее, как глубоко задумчивые, почти сожалеющие старики, которые, кажется, решили, что любовь — это единственное, на что они могут рассчитывать».

Награды и номинации 
 2013 — участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.
 2013 — участие в конкурсной программе кинофестиваля в Торонто.
 2013 — участие в конкурсной программе Нью-Йоркского кинофестиваля.
 2013 — специальный приз жюри Кинофестиваля в Сиджесе (Джим Джармуш).
 2015 — две номинации на премию «Независимый дух»: лучший сценарий (Джим Джармуш), лучшая актриса (Тильда Суинтон).

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
  
  
 «Выживут только любовники» на сайте Box Office Mojo

Фильмы на английском языке
Фильмы о вампирах
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Греции
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов Германии
Фильмы ужасов Греции
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы-мелодрамы Греции
Фильмы о Детройте
Фильмы Великобритании 2013 года
Фильмы Pandora Filmproduktion